Cords ist der Familienname folgender Personen:

 August Cords (1859–1919), deutscher Reeder aus Rostock
 Gustav Cords (1870–1951), deutscher Komponist
 Ingrid Cords (* 1940), deutsche Landespolitikerin (Hamburg) (SPD)
 Jens Cords (* 1932), deutscher Kunstmaler
 Jin-Sook Cords (* 1963), südkoreanisch-deutsche Tischtennisspielerin
 Lily Schwenger-Cords (1890–1980), deutsche Schriftstellerin
 Nicholas Cords (* 1974), US-amerikanischer Bratschist
 Werner Cords (1886–1954), auch Werner Cords-Parchim, deutscher Architekt und Baumeister

Siehe auch:
 Cord
 Corts